Ночь в музее:
 Ночь в музее — американская семейная комедия, сочетающая в себе приключения и фантастику. 
 Ночь в музее 2 — американская фантастическая кинокомедия, продолжение фильма «Ночь в музее».
 Ночь в музее: Секрет гробницы — американская фантастическая комедия, заключительная часть трилогии.
 Ночь в музее — интеллектуальная игра на телеканале «Культура», действие которой происходит в музее.